Ульва — река в России, протекает в основном в Соликамском районе Пермского края (верховья в Косинском районе). Устье реки находится в 57 км по левому берегу реки Уролка. Длина реки составляет 49 км. Ульва — крупнейший приток Уролки.

Исток реки на Верхнекамской возвышенности на водоразделе Уролки и Косы (рядом с Ульвой берёт начало река Вум) в 25 км к юго-востоку от села Коса. Река течёт на северо-восток по ненаселённому лесному массиву, собирая воду многочисленных небольших притоков. Впадает в Уролку у деревни Ульва, ширина реки у устья — около 15 метров.

Притоки (км от устья) 
 река Домашняя (лв)
 река Тетерья (лв)
 река Уграсимка (лв)
 река Кельдос (лв)
 река Седзъёль (лв)
 26 км: река Гижга (лв)
 река Песчанка (пр)
 река Пыжмарка (пр)
 30 км: река Дубровка (лв)
 река Синяшорка (лв)
 35 км: река Сердишорка (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от водомерного поста у села Бондюг до города Березники, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010100212111100003955
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111100395
 Код бассейна — 10.01.01.002
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Косинского района
Реки Соликамского района
Притоки Уролки